French Open 2019 byl 118. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný od 26. května do 9. června 2019. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, probíhající na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připśali dva tisíce bodů.

Poté, co Australian Open a Wimbledon zavedly tiebreak do závěrečných setů dvouher po vzoru US Open, zůstal French Open posledním grandslamem s potřebou rozdílu dvou her rozhodující sady k výhře. V roce 2019 také představoval poslední major s dvanácti kvalifikantkami postupujícími do ženské dvouhry namísto obvyklých šestnácti.

Obhájci singlových titulů byli španělská světová dvojka Rafael Nadal a mezi ženami třetí hráčka žebříčku Simona Halepová z Rumunska, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Amanda Anisimovová.

118. ročník 

118. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužských a ženských dvouher i čtyřher, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A (2.–8. června), a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu (6.–8. června). Součástí byly také deblový turnaj ženských legend a legend mužů do a nad 45 let.

V areálu s dvaceti třemi antukovými dvorci, který procházel rozsáhlou rekonstrukcí, se závěrečná kola odehrála na třech hlavních stadionech. Kapacita centrálního dvorce Courtu Philippa Chatriera byla navýšena na 15 tisíc diváků. Aréna byla opatřena kovovou konstrukcí s montovanou zatahovací střechou, která měla být funkční od roku 2020. Druhým největším dvorcem byl Court Suzanne Lenglen pro přibližně 10 tisíc návštěvníků. V březnu 2019 byla otevřena třetí hlavní aréna, Court Simonne Mathieu, na pozemcích Jardin des serres d'Auteuil pro 5 tisíc diváků. Název získala po francouzské šampionce Roland Garros a člence hnutí odporu ve druhé světové válce Simonne Mathieuové. Dokončení úprav zaznamenala část areálu Fonds des Princes, se vznikem šesti nových kurtů, čtyř soutěžních (10, 11, 12 a 13) a dvou tréninkových (15 a 16). Court 1 pro 3 900 návštěvníků byl po dohrání ročníku 2019 určen ke zbourání.

Druhou sezónu platilo pravidlo 25vteřinového limitu na rozehrání výměny, s odpočtem času na světelné tabuli kurtu. Všechna utkání, včetně kvalifačních zápasů, byla vysílána živě, což znamenalo přenos více než 830 duelů.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál potřetí v řadě Španěl Rafael Nadal, který si z Roland Garros odvezl dvanáctý titul. Překonal tak historický grandslamový rekord ve dvouhře, který držel s Australankou Margaret Courtovou, jíž se podařilo vyhrát jeden grandslam jedenáctkrát. Celkově osmnáctý grandslamový triumf znamenal ztrátu dvou trofejí na prvního Federera. Devátým obhájeným titulem na French Open se stal nejúspěšnějším hráčem open éry v počtu obhájených trofejí z jediného majoru a ve 33 letech a 6 dnech věku také třetím nejstarším šampionem pařížské otevřené éry. Z turnaje odjížděl s celkovou pařížskou bilancí zápasů 93–2 a setů 278–27.

V ženské dvouhře získala první grandslamovou trofej 23letá Australanka Ashleigh Bartyová, která se posunula na 2. místo žebříčku WTA.

Mužská čtyřhra přinesla vítězství německé dvojici Kevin Krawietz a Andreas Mies, jejíž členové startovali teprve na druhém grandslamu. V otevřené éře French Open zvítězili, po Jimu Grabbovi a Patricku McEnroeovi z roku 1989, jako druhý pár již při své debutové účasti. Po Michaelu Stichovi a Philippu Petzschnerovi se stali třetím a čtvrtým německým tenistou, který ovládl mužskou grandslamovou čtyřhru.
 
Ženská čtyřhra skončila výhrou maďarsko-francouzského páru Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, které si připsaly druhý grandslamový titul po triumfu na Australian Open 2018. Mladenovicová se na deblovém žebříčku stala novou světovou jedničkou a Babosová se posunula na druhou příčku.

Smíšenou čtyřhru ovládl druhý rok v řadě tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig. Stali se tak první dvojicí v open éře French Open, jíž se podařilo trofej obhájit. Oba si připsali druhou grandslamovou trofej z mixu a třetí celkově.

Galerie vítězů

Statistiky 
Statistiky grandslamu.

 Nejvíce es:  Alexander Zverev – 71 /  Ashleigh Bartyová – 38;
 Nejrychlejší podání:  Marius Copil –  /  Madison Keysová – ;
 Nejvíce dvojchyb:  Alexander Zverev – 51 /  Markéta Vondroušová – 25;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  Hugo Dellien – 76 % /  Madison Brengleová – 86 %;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Feliciano López – 82 % /  Kiki Bertensová – 87 %;
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Dominic Thiem – 177 /  Markéta Vondroušová – 141;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Ugo Humbert – 70 % /  Carla Suárezová Navarrová – 60 %;
 Nejvíce vyhraných míčů po druhém podání:  Kei Nišikori – 160 /  Amanda Anisimovová – 97;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost proměněných brejkbolů:  Guido Andreozzi – 100 % /  Anastasija Pavljučenkovová,  Jelena Rybakinová,  Julia Görgesová – 100 %;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 44 /  Ashleigh Bartyová – 36;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 36 míčů a byla odehrána mezi Robertem Carballésem Baenou a Filipem Krajinovićem ve druhém kole.
 Nejdelší ženská výměna trvala 32 míčů a byla odehrána mezi Markétou Vondroušovou a Petrou Martićovou ve čtvrtfinále.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2019 byl proti předešlému ročníku navýšen o více než tři miliony eur a dosáhl částky 42 661 000 eur, což představuje nárůst o 8 % proti roku 2018. Vítězové mužské a ženské dvouhry obdrželi 2 300 000 eur, tedy meziročně o sto tisíc eur více.

{|class=wikitable  style="text-align:center; font-size:98%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|'Soutěž
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!
!
!
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhry
|2 300 000 €
|1 180 000 €
|590 000 €
|415 000 €
|243 000 €
|143 000 €
|87 000 €
|46 000 €
|24 000 €
|12 250 €
|7 000 €
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhry
|580 000 €
|290 000 €
|146 000 €
|79 500 €
|42 500 €
|23 000 €
|11 500 €
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|mix
|122 000 €
|61 000 €
|31 000 €
|17 500 €
|10 000 €
|5 000 €
|
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhryvozířkářů
|53 000 €
|26 500 €
|13 500 €
|6 750 €
|
|
|
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhryvozířkářů
|16 000 €
|8 000 €
|7 750 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Kevin Anderson → nahradil jej  Maximilian Marterer
  Félix Auger-Aliassime → nahradil jej  Alejandro Davidovich Fokina
  Tomáš Berdych → nahradil jej  Serhij Stachovskyj
  John Isner → nahradil jej  Roberto Carballés Baena
  Nick Kyrgios → nahradil jej  Oscar Otte
  Sam Querrey → nahradil jej  Henri Laaksonen
  Milos Raonic → nahradil jej  Lukáš Rosol
  Andrej Rubljov → nahradil jej  Filip Krajinović

 Ženy 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Katie Boulterová → nahradila ji  Marie Bouzková
  Camila Giorgiová → nahradila ji  Tímea Babosová
  Petra Kvitová → nahradila ji  Kaja Juvanová
  Jekatěrina Makarovová → nahradila ji  Anna Tatišviliová
  Maria Šarapovová → nahradila ji  Mandy Minellaová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Turnaje legend

Čtyřhra legend do 45 let

Čtyřhra legend nad 45 let

Čtyřhra ženských legend

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Australská federace je udělila Alexeji Popyrinovi a Priscille Honové. Americký svaz zvolil Tommyho Paula a Lauren Davisovou. O divokou kartu do kvalifikace dvouhry žádala finalistka z roku 2015 Lucie Šafářová. Po zamítnutí žádosti tak profesionální kariéru uzavřela v ženské čtyřhře.

Smíšená čtyřhra 
  Manon Arcangioliová /  Tristan Lamasine
  Alizé Cornetová /  Jonathan Eysseric
  Amandine Hesseová /  Benjamin Bonzi
  Chloé Paquetová /  Benoît Paire
  Pauline Parmentierová /  Fabrice Martin
  Margot Yerolymosová /  Grégoire Barrère

Kvalifikanti 
Před singlovými soutěžemi probíhal kvalifikační turnaj mezi 20. a 24. květnem 2019 v pařížském areálu Stade Roland-Garros, z něhož postoupilo dvacet jedna mužů a patnáct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté nastoupili do hlavních soutěží pod žebříčkovou ochranou.

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019